Battaglia di Saint-Denis (1567) – in Francia, fra cattolici e protestanti.
 Battaglia di Saint-Denis (1678) – nei Paesi Bassi spagnoli, fra le truppe francesi e quelle anglo-olandesi.
 Battaglia di Saint-Denis (1837) – nel Basso-Canada, tra i ribelli e l'esercito britannico.